

Cartaginenses 
 Asdrúbal — filho de Amílcar Barca e irmão de Aníbal e Magão 
 Asdrúbal, o Belo — genro de Amílcar Barca 
 Asdrúbal Giscão — comandante durante a Segunda Guerra Púnica (m. 202a.C.)
 Asdrúbal, o Boetarca — general das tropas púnicas durante a Terceira Guerra Púnica, especialmente na Batalha de Cartago ()

Ou ainda a: um general de Aníbal durante a Segunda Guerra Púnica, um regente que reinou em Cartago durante o  ou um filho de Amílcar Barca que teria combatido na Sicília ().

Outros usos 
Asdrúbal Trouxe o Trombone — grupo teatral brasileiro em atividade na década de 1970

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história